Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hidalgo () :
le comté de Hidalgo, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
le comté de Hidalgo, situé dans l'État du Texas.